Coniocleonus — род долгоносиков из подсемейства Lixinae.

Описание 
Заднегрудь длиннее, чем поперечник средних тазиковых впадин. Коготки толстые, почти параллельные.

Виды 
Некоторые виды:

Примечания 

Lixinae
Роды жесткокрылых